De Rolhockey Champions Cup 1990 was de 25e editie van de door de CERH georganiseerde Rolhockey Champions Cup.

Historiek 
Er namen negen clubs uit acht landen deel, voor België was dit Kurink HC en voor Nederland RSV Dennenberg. Spanje had twee deelnemers: enerzijds CE Noia, de winnaar van de vorige editie, en anderzijds Igualada HC. 

Rolhockey Champions Cup